Mýrina kan syfta på:

Grekland 

 Mýrina (ort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Mýrina (kommunhuvudort), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou,